«Светлячок № 3» — советский рисованный мультипликационный фильм для маленьких детей. Третья серия из детского киножурнала «Светлячок».

Мультфильм состоит из трёх сюжетов: «Письмо неумейке» (по стихотворению Якова Акима «Неумейка»), «Котенок, Пес и Крокодил» и «Жадина» (по одноимённому стихотворению Якова Акима).

Сюжет 
В этом выпуске Светлячок не только представляет рассказы-мультфильмы, но и является их активным участником.

Письмо неумейке 
Светлячок в роли почтальона ходит по квартирам дома в поисках неумейки, которому собирается вручить письмо. Однако, как только он появляется в квартире, оказывается, что дети вовсе не неумейки и при желании могут всё делать сами: есть ложкой, надевать чулки и т. д. Не найдя адресата, Светлячок раскрывает секрет письма: в нём написаны всего два обидных слова: «Позор неумейке!»

Длительность: 3 минуты 24 секунды.

Отличия от оригинала 
 В фильме почтальон является одновременно и рассказчиком. В оригинале он был главным героем, а повествование велось от лица автора.
 В фильме содержимое письма показано после посещения квартир. В оригинале перед этим были сцены со спуском почтальона во двор, встречей с трёхлетним Борей и отдыхом перед дальнейшей дорогой.

Котёнок, пёс и крокодил 
Светлячок рассказывает историю, рисуя её углём на стене. Рядом с маленьким котёнком жил злющий-презлющий пёс. Котёнок любил молоко и колбасу. Но больше всего на свете он любил играть с бумажкой. Котёнок мог играть с ней целыми днями, но пёс решил просто так отнять бумажку у котёнка. Светлячок вступается за последнего, но пёс его не слушает. Тогда Светлячок рисует рядом большого крокодила, ещё более зубастого, чем пёс. Тот сразу испугался и отдал бумажку.

Длительность: 2 минуты 9 секунд.

Жадина 
Трое маленьких ребят, гуляя на улице, по очереди едят вишню из банки. Взрослый мальчик из-за забора просит их поделиться, и самый младший отдаёт ему всю банку. Катаясь на велосипеде и дразня друзей, мальчик съедает сам всю вишню и демонстративно уезжает. Друзья расстроены, а самый младший начинает плакать, так как ему очень хотелось покататься на велосипеде. Вдруг на помощь детям приходит Светлячок. Он достаёт им с неба волшебный велосипед, и друзья все втроём катаются и даже летают на нём!

Жадному мальчишке становится завидно, и он, спрятав свой велосипед, пытается покататься без спроса на волшебном, но ребята ему не дают и вместе со Светлячком пристыживают:
— Жадину я ни о чём не прошу.
— В гости я жадину не приглашу.
— Не выйдет из жадины друга хорошего,
Даже приятелем не назовёшь его.
— Поэтому честно, ребята, скажу:
С жадными я никогда не дружу!

Длительность: 3 минуты 33 секунды.

Создатели

Видео 
Этот и другие мультфильмы киножурнала издавались на VHS компаниями Studio PRO Video и «Союз Видео», а с 2000-х годов и на DVD также компанией «Союз-Видео»: DVD-5; формат изображения — Standart 4:3 (1,33:1); звуковая дорожка — русская, Dolby Digital Stereo.

Примечания

Ссылки 

Рисованные мультфильмы СССР 1963 года
Мультфильмы Льва Мильчина
3